Domaradz – imię męskie

Miejscowości i  ich części w Polsce 
 Wg TETYR jest ich 6, w tym 3 podstawowe
 Domaradz – wieś w woj. opolskim, w pow. namysłowskim, w gminie Pokój
 Domaradz – wieś w woj. podkarpackim, w pow. brzozowskim, w gminie Domaradz
 Domaradz – część wsi Baryczka w  woj. podkarpackim, w pow. strzyżowskim, w gminie Niebylec
 Domaradz – część wsi Glinik Zaborowski w  woj. podkarpackim, w pow. strzyżowskim, w gminie Strzyżów
 Domaradz – część wsi Dolsko w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Miastko
 Domaradz – osada w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Damnica